L'expression « ordre du Mérite » peut faire référence à (par ordre alphabétique des pays) :
 l'ordre du Mérite national (Algérie) ;
 l'ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne (Allemagne de l'Ouest puis Allemagne) ;
 l'ordre du Mérite (Autriche) ;
 l'ordre du Mérite du Bénin ;
 l'ordre du Mérite (République centrafricaine) ;
 l'Ordre du Mérite du Chili 
 l'ordre national (Côte d'Ivoire);
 l'ordre du Mérite (Égypte) (Égypte) ;
 l'ordre du Mérite civil (Espagne) ;
 l'ordre du Mérite naval (Espagne) ;
 l'ordre national du Mérite (France) ;
 l'ordre national du Mérite (Gabon) ;
 l'ordre du Mérite (Hongrie) ;
 l'Ordre du Mérite de la République italienne (Italie) ;
 l'ordre du Mérite de Savoie (ordre dynastique de la maison de Savoie du Royaume d'Italie) ;
 l'ordre du Mérite jamaïcain (Jamaïque) ;
 l'ordre du Mérite (Liban) (Liban) ;
 l’ordre du Mérite (Liechtenstein) ;
 l'ordre du Mérite (Lituanie) (Lituanie) ;
 l'ordre de Mérite civil et militaire d'Adolphe de Nassau (Luxembourg) ;
 l'Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg) ;
 l'ordre national du Mérite (Malte) (Malte) ;
 l'ordre du Mérite national (Mauritanie) (Mauritanie) ;
 l'ordre pro Merito Melitensi (ordre souverain de Malte)
 l'ordre du Mérite de la république de Pologne ;
 l'ordre du Mérite (Portugal);
 l'ordre du Mérite (Québec, Canada);
 l'ordre du Mérite (Commonwealth) ;
 l'ordre national du Mérite (Roumanie);
 l'ordre du Mérite (Sénégal) ;
 l'ordre national du Mérite (Togo) ;
 l'ordre du Mérite (Turquie) ;
 l'ordre du Mérite (Ukraine) ;
 l’ordre du Mérite (Waldeck-Pyrmont).

Voir aussi 
 
 

Homonymie phaléristique
Distinction du mérite